André Baillon, schrijver uit de 20e eeuw
Louis Antoine François Baillon (1778–1851), zoöloog